Герштейн (, ) — еврейская и немецкая фамилия.

Известные носители

Б 
 Герштейн, Блюма Вульфовна (в замужестве Зейгарник; 1900—1988) — советский психолог.

Г 
 Герштейн, Григорий Моисеевич (1870—1943) — русский и советский медик, хирург.
 Герштейн, Григорий Моисеевич (1916—1988) — советский радиофизик, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой радиофизики Саратовского университета, брат Ф. М. Герштейна.

И

К 
 Герштейн, Кирилл Леонидович (род. 1979) — американский пианист российского происхождения.
 Герштейн, Курт (1905—1945) — офицер СС.

Л 
 Герштейн, Лариса Иосифовна (род. 1951) — израильский политический и общественный деятель, бард.
 Герштейн, Лев Яковлевич (1877—1934) — член ЦК партии социалистов-революционеров, член Всероссийского учредительного собрания.

М 
 Герштейн, Михаил Львович (род. 1958) — американский физик, поэт и писатель.

Р, С 
 Герштейн, Рева (1917—2020) — канадский психолог.

Ф, Х, Э 
 Герштейн, Фёдор Моисеевич (1878 — не ранее 1912) — русский журналист и переводчик, двоюродный брат Л. Я. Герштейна.
 Герштейн, Хаим Срулевич (1903—1963) — бессарабский подпольщик и советский партийный деятель.
 Герштейн, Эмма Григорьевна (1903—2002) — советский литературовед, дочь Г. М. Герштейна.

Ю 
 Герштейн, Юлиан Исаевич (1894—1962) — советский архитектор и художник.
 Герштейн, Юрий Михайлович (Гарин, 1934—2012) — советский и российский поэт-песенник.